Кутлу-Букаш () — село в Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан, административный центр Кутлу-Букашского сельского поселения. Население на 2002 год — 1264 жителей (татары).
В селе действует средняя школа. В 1935—1959 годах село было центром Кзыл-Юлдузского района.

История 
По сведениям переписи 1897 года, в деревне Кутлубукашевы Челны Лаишевского уезда Казанской губернии жили 794 человека (379 мужчин и 415 женщин), все мусульмане.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Рыбно-Слободского района